São Gonçalo – miasto w Brazylii
Miejscowości w Portugalii:
 São Gonçalo – miejscowość w gminie Amarante
 São Gonçalo – miejscowość na Maderze, w gminie Funchal